Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling
Thomas Schelling
12661 Schelling

Desambiguações de sobrenomes